Siostrzyczki (film) – amerykańska tragikomedia
 Siostrzyczki (serial telewizyjny) – amerykański sitcom
 Siostrzyczki (sztuka) – kanadyjska sztuka teatralna